Leonas Jasinskas ist der Name folgender Personen:

* Leonas Jasinskas (Chemiker) (1914–1978), litauischer Chemiker
 Leonas Jasinskas (Ökonom) (* 1922), litauischer Ökonom und Sozialwissenschaftler